Landtagswahlkreis 39 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Weinheim (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Mannheim-Land II (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Oberspreewald-Lausitz II/Spree-Neiße IV (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Oberspreewald-Lausitz III (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Spremberg – Calau I (1990)

in Hessen:
 Wahlkreis Frankfurt am Main VI (seit 1983)
 Wahlkreis 39 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 39 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Nienburg-Nord (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Nienburg/Schaumburg (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Lehrte (2003)
 Landtagswahlkreis Hannover-Limmer (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Schöningen (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Mettmann III – Mülheim II (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Mettmann IV (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Solingen II (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Geldern (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Kleve (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Donnersberg (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Meißen 3 (seit 2014)
 Wahlkreis Meißen 1 (2004 und 2009)
 Wahlkreis Meißen-Dresden West (1994 und 1999)
 Wahlkreis Dresden I (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Weißenfels (seit 2021)
 Landtagswahlkreis Merseburg (2016)
 Landtagswahlkreis Halle IV (2006 und 2011)
 Landtagswahlkreis Halle I (2002)
 Landtagswahlkreis Halle II (1994 und 1998)
 Landtagswahlkreis Eisleben (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Lauenburg-Mitte (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Lübeck-Ost (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Stormarn (1971 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Stormarn-Ost (1967)
 Landtagswahlkreis Stormarn-Süd (1954 bis 1962)
 Landtagswahlkreis Stormarn-Nord (1950)
 Landtagswahlkreis Lübeck III (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Greiz I (seit 1994)
 Wahlkreis Meiningen (1990)